Amerikai Egyesült Államok
Harlem (Florida)
Harlem (Georgia)
Harlem (Illinois)
Harlem (Kalifornia)
Harlem (Montana)
Harlem (Manhattan)
Harlem (Ohio)
 Hollandia
Haarlem
Más
Harlem, 2021-es televíziós sorozat